Fast Auroral Snapshot Explorer, satélite científico da NASA
 Five hundred meter Aperture Spherical Telescope, radiotelecópio chinês
 Fast (automóvel), fabricante de veículos
 Fast Analysis Solution Technique, ferramenta de análise e melhoria de processos
 Fast Shop, rede de lojas especializada em eletroeletrônicos
 Nacional Fast Clube, clube brasileiro de futebol de Manaus, Amazonas

Desambiguações de siglas